Hildebrando (herói) — herói lendário germânico medieval, personagem do ciclo de Teodorico de Verona 
 Hildebrando (rei lombardo) — rei lombardo, sobrinho de Liuprando
 Hildebrandt — nome de batismo do Papa Gregório VII (c. 1020 – 1085)
 5661 Hildebrand, asteroide

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos